Farmy Strażnicy – ośrodek produkujący żywność na potrzeby Towarzystwa Strażnica oraz jego główne centrum poligraficzne. Znajduje się w Wallkill w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych. Kompleks składa się z największej na świecie drukarni należącej do Świadków Jehowy, kompleksu budynków biurowych i mieszkalnych oraz użytków rolno-hodowlanych. Znajdują się tu również niektóre działy Biura Głównego Świadków Jehowy oraz amerykańskie Biuro Oddziału.

Farmy Strażnicy powstały na zasadzie wolontariatu, w którym uczestniczyli Świadkowie Jehowy. W kompleksie tym mieszka i pracuje ponad 1600 wolontariuszy.

Historia

Początki 
W latach 20. i 30. XX wieku wolontariuszom pracującym w Betel w Brooklynie dostarczano żywność pochodzącą z ogrodu przy rozgłośni WBBR w Rossville na Staten Island. Rozgłośnia i otaczający ją teren należał wówczas do Towarzystwa Strażnica. Do pracy na farmie przydzielono tylko 15–20 członków rodziny Betel. W latach 50. XX w. z owoców i warzyw uprawianych na tej farmie wytwarzano około 45 000 słoików przetworów dla wolontariuszy w Betel.

Pierwsza Farma Królestwa o powierzchni 324 ha – nazywana również Farmą Górską – powstała 1 stycznia 1935 roku w South Lansing w pobliżu miasta Ithaca w stanie Nowy Jork. Dostarczała ona żywność dla wolontariuszy pracujących w Biurze Głównym Świadków Jehowy w Nowym Jorku. W latach 1941–1960 w South Lansing mieściła się siedziba Biblijnej Szkoły Strażnicy – Gilead. W roku 1955 na Farmie Królestwa pracowało około 50 wolontariuszy. W marcu 2015 roku została sprzedana.

14 czerwca 1940 roku policja zapobiegła podpaleniu Farmy przez grupę mężczyzn.

Farmy 
Pierwszą z Farm Strażnicy – jak się je obecnie nazywa – nabyto 2 stycznia 1963 roku w Wallkill, około 150 kilometrów na północ od Nowego Jorku. Była ona położona bliżej Biura Głównego Świadków Jehowy w Nowym Jorku niż dotychczasowa. Miała powierzchnię 690 ha – w tym 40 ha pól uprawnych, 80 ha lasów, pozostałą część zajmowały pastwiska i budynki. Rozpoczęto na niej produkcję warzyw i owoców, a także drobiu, wieprzowiny, wołowiny i nabiału oraz miodu i kwiatów. Początkowo pracowało na niej 55 wolontariuszy, z czasem gdy zakupiono kolejne farmy liczba pracowników wzrosła do 750 osób. Na terenie farm znajduje się tartak, kamieniołom, chlewnia, obora, kurniki, mleczarnia, młyn, spichlerze, ogród, pola uprawne, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, rozdzielnia elektryczna, warsztaty naprawcze, parkingi, garaże i tereny zielone. Farmy posiadają własną wieżę ciśnień o wysokości 42 metrów, w której mieści się ponad 150 000 litrów wody i jest głównym elementem systemu wodociągowego i przeciwpożarowego całego kompleksu w Wallkill. Pierwszy budynek mieszkalny powstał w roku 1968. Do roku 1974 Farma Strażnicy w Wallkill przejęła główne zadania farm. W roku 2008 zrezygnowano z hodowli kurczaków, krów mlecznych oraz świń.

W 2014 roku znajdujące się na Farmach Strażnicy obiekty: oddany do użytku pod koniec 2012 roku budynek mieszkalny „F” oraz ukończony w 2014 roku biurowiec, otrzymały najwyższą nagrodę – Cztery Zielone Globy amerykańskiego towarzystwa Green Building Initiative zajmującego się promowaniem budownictwa ekologicznego. 14 września 2016 roku tytuł i certyfikat Czterech Zielonych Globów, za wysoki poziom gospodarowania zasobami wody i energii oraz ograniczania oddziaływania na środowisko, ponownie otrzymały dwa budynki – biurowiec i budynek mieszkalny „F”.

Rozbudowę i modernizację obiektów w Wallkill zakończono do 30 listopada 2015 roku. Po rozbudowie kompleks obiektów zajmuje został powiększony o powierzchnię 103 tys. m². W rozbudowanym kompleksie pracuje około 2000 wolontariuszy.

Biuro Oddziału 
W lutym 2016 roku przeniesiono do Wallkill biura Komitetu Oddziału, Dział Służby oraz inne działy amerykańskiego Biura Oddziału. Amerykańskie Biuro Oddziału w Wallkill nadzoruje działalność w Stanach Zjednoczonych, a także na terenie Anguilli, Antigui i Barbudy, Aruby, Bahamów, Barbadosie, Bermudów, Bonaire, Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Curaçao, Dominiki, Grenady, Jamajki, Kajmanów, Montserratu, Portoryko, Saby, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadynów, Sint Eustatius, Sint Maarten, Turks i Caicos oraz Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Przeszło 2,5 tysiąca spośród wolontariuszy pracujących w Amerykańskim Biurze Oddziału działa również w 24 grupach i zborach obcojęzycznych.

Drukarnia 
Z powodu ograniczonej powierzchni drukarni w roku 1969 rozpoczęto projektowanie nowej drukarni. Jeszcze przed jej ukończeniem w 1972 roku rozpoczęto projektowanie drugiej, znacznie większej drukarni. 3 kwietnia 1973 roku ukończono budowę drukarni pomocniczej należącej do kompleksu Farm Strażnicy w Wallkill mającej produkować głównie czasopisma: „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy” oraz „Przebudźcie się!”. Pierwszym wydrukowanym czasopismem była „Strażnica” z 1 marca 1973 roku. W roku 1975 ukończono budowę drugiej drukarni. Do roku 1977 na Farmach Strażnicy drukowano ponad 18 milionów czasopism miesięcznie.

W 1992 roku korzystano z maszyn offsetowych, których wydajność wynosiła ponad milion czasopism dziennie. 5 października 2002 roku na dorocznym zgromadzeniu statutowym Pensylwańskiego Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego – Strażnica ogłoszono, że Ciało Kierownicze Świadków Jehowy zaaprobowało przeniesienie prowadzonej w Stanach Zjednoczonych działalności poligraficznej z nowojorskiego Brooklynu do Wallkill. Dwie nowe maszyny drukarskie zostały dostarczone na Farmy Strażnicy w lutym 2004 roku. Nowe urządzenia oprawiają około 175 tysięcy książek dziennie. Drukarnia w Wallkill każdego miesiąca zużywa do 100 ton papieru dziennie.

Od października 2002 roku, w ciągu 15 miesięcy zaprojektowano i rozbudowano drukarnię główną. W trakcie kolejnych 9 miesięcy zainstalowano urządzenia w introligatorni i ekspedycji. W pracach budowlanych brało udział ponad 1000 wykwalifikowanych wolontariuszy, Świadków Jehowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz z międzynarodowych brygad budowlanych i ochotników z Regionalnych Komitetów Budowlanych. Poza tym w soboty przy budowie pracowało ponad 535 betelczyków z Brooklynu, Patterson i Wallkill.

W roku 2004 wszelkie prace drukarskie, introligatorskie i spedycyjne przeniesiono z Nowego Jorku do drukarni działającej na Farmach Strażnicy. Celem było uproszczenie prac związanych z drukowaniem i ekspedycją literatury. 16 maja 2005 roku nastąpiło uroczyste otwarcie powiększonego kompleksu obiektów Wallkill.

W 2012 roku ukończono budynek techniczny i powiększono jadalnię o 200 miejsc do 1980 miejsc. W 2013 roku w ramach rozbudowy, powstał nowy trzykondygnacyjny biurowiec, a także parking oraz trzykondygnacyjny budynek mieszkalny. W rozbudowie brali udział wolontariusze ze Stanów Zjednoczonych. Niektórzy wolontariusze z Farm brali też udział w budowie nowego Biura Głównego w Warwick.

W Wallkill drukuje się głównie Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata oraz książki Świadków Jehowy, natomiast produkcją czasopism na teren Ameryki Północnej zajmuje się drukarnia w Kanadzie (do 2010 roku drukowano je również w Wallkill). Rocznie drukuje się tutaj ponad 25 milionów egzemplarzy publikacji biblijnych w ponad 360 językach, które Dział Ekspedycji wysyła do Biur Oddziałów na całym świecie oraz do przeszło 15 000 zborów Świadków Jehowy w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i na Karaibach. W drukarni produkuje się również Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata w alfabetach Braille’a.

MEPS 

W 1979 roku zespół Świadków Jehowy rozpoczął w Wallkill prace nad systemem komputerowym – MEPS, pierwszym na świecie urządzeniem fotoskładu umożliwiającym publikowanie w wielu językach. System ten umożliwia wydawanie publikacji Świadków Jehowy w ponad 1030 językach.

Biblijna Szkoła Strażnicy – Gilead 

W październiku 1988 roku Szkoła Gilead została przeniesiona z Brooklynu do Wallkill. W kwietniu 1995 roku przeniesiono ją do Centrum Szkoleniowego Towarzystwa Strażnica w Patterson w stanie Nowy Jork.

Na Farmach Strażnicy znajdują się również niektóre działy Biura Głównego Świadków Jehowy: Graficzny, Planowania, Maszyn Drukarskich, Introligatorni, Spedycji oraz studio nagrań.

Farmy w innych miejscach 
Poza Wallkill Farmy Towarzystwa Strażnica produkują żywność również w innych miejscach na terenie Stanów Zjednoczonych i przy innych Biurach Oddziałów. W Stanach Zjednoczonych znajdują się one w South Lansing oraz Immokalee na Florydzie – zaopatrują one rodzinę Betel w owoce. W latach 30. XX wieku szwajcarskie Biuro Oddziału posiadało farmę w Chanélaz. Farma należąca do kanadyjskiego biura znajdowała się w latach 40. w odległości 40 km od niego. W latach 70. i 80 XX wieku nigeryjskie Biuro Oddziału posiadało farmę w Ilaro. Farma argentyńskiego Biura Oddziału w latach 80. XX wieku znajdowała się w okolicach Moreno, około 40 km od Buenos Aires. W latach 80. XX wieku filipińskie Biuro Oddziału korzystało z farmy w miejscowości San Pedro. Swoje farmy ma również brazylijskie Biuro Oddziału.

Możliwość zwiedzania 
Zarówno drukarnia Towarzystwa Strażnica znajdująca się na Farmach Strażnicy w Wallkill jak też Biuro Główne Świadków Jehowy oraz Centrum Szkoleniowe Towarzystwa Strażnica w Patterson było otwarte dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 11:00 i od 13:00 do 16:00 (w związku z pandemią COVID-19 od marca 2020 roku możliwość zwiedzania została zawieszona). Corocznie Farmy Strażnicy wraz z Biurem Głównym oraz Centrum Szkoleniowym w Patterson zwiedzało ponad 70 tysięcy osób. Wycieczka z przewodnikiem na Farmach Strażnicy trwała około półtorej godziny, pokazowała ona, jak są drukowane, oprawiane i wysyłane Biblie oraz inne publikacje biblijne Świadków Jehowy. W maju 2014 roku we wspomnianych trzech kompleksach pracowało ponad 5000 osób, z czego przeszło 3600 zostało przeszkolonych w zajmowaniu się gośćmi. Wycieczki są obsługiwane w około 40 językach.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Świadkowie Jehowy
Świadkowie Jehowy w Stanach Zjednoczonych